Кратер Уэвелл () — небольшой ударный кратер в области западного побережья Моря Спокойствия на видимой стороне Луны. Название присвоено в честь английского философа Уильяма Уэвелла (1794—1866) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 г.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера Уэвелл являются кратер Темпель на западе; кратер Зильбершлаг на северо-западе; кратер Кэли на востоке; кратер Морган на востоке-юго-востоке и кратер Дарре на юге-юго-востоке. На севере от кратера расположена борозда Аридея . Селенографические координаты центра кратера , диаметр 13,1 км, глубина 2270  м.

Кратер Уэвелл имеет циркулярную чашеобразную форму и практически не разрушен.  Вал с четко очерченной острой кромкой, в западной части нарушен мелким кратером. Внутренний склон вала гладкий, спускающийся к небольшому участку плоского дна. Высота вала над окружающей местностью достигает 490 м. По морфологическим признакам кратер относится к типу BIO (по названию типичного представителя этого класса — кратера Био).

Сателлитные кратеры

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
Цифровой фотографический атлас Луны.
Кратер Уэвелл на карте LAC-60.
Селенологическая карта окрестностей кратера.
Кратер Уэвелл на карте LM-60.
Кратер Уэвелл на карте AIC60D.
A Russian Masterpiece (Whewell near the lower right corner)..

Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны